Dan Pagis  (1930 - 1986), poète israélien ;
 Françoise Pagis (1732-1794), laïque française, une des martyrs d'Angers pendant la Révolution française.
Jean-Pierre Pagis (1835-1908), évêque français
 Mickaël Pagis  (1973 - ), footballeur français ;